Aaron Smith, calciatore inglese
 Aaron Smith, rugbista a 15 neozelandese
 Aaron Smith, disc jockey statunitense
 Aaron Smith, vero nome del rapper statunitense Shwayze